Het wereldkampioenschap superbike van Phillip Island 2023 was de eerste ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2023. De races werden verreden op 25 en 26 februari 2023 op het Phillip Island Grand Prix Circuit op Phillip Island, Australië.

Superbike

Race 1
Danilo Petrucci werd een positie teruggezet vanwege onverantwoordelijk rijgedrag.

Superpole

Race 2
Xavi Vierge werd een positie teruggezet omdat hij een andere coureur inhaalde terwijl er een gele vlag werd gezwaaid.

Supersport

Race 1
De race, die gepland stond over een lengte van 18 ronden, werd na 3 ronden afgebroken vanwege een ongeluk van Adrián Huertas en Yari Montella. De race werd later herstart over een lengte van 10 ronden. De startgrid bij deze race werd bepaald door de volgorde van de coureurs aan het einde van de afgebroken race.

Race 2
De race, die gepland stond over een lengte van 18 ronden, werd na 13 ronden afgebroken vanwege ganzen op het circuit. De race werd niet herstart; de uitslag van de race werd samengesteld op basis van de laatste sector die de coureur had voltooid. Adrián Huertas en Yari Montella startten de race niet vanwege de blessures die zij opliepen bij hun ongeluk in de eerste race.

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2023
Phillip Island